Italiens Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 4. september 2016 på Autodromo Nazionale di Monza i Italien. Det var det fjortende løb i Formel 1-sæsonen 2016 og 65. gang at Italiens Grand Prix blev kørt på Monza. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg. På andenpladsen kom Rosbergs teamkollega Lewis Hamilton, som startede fra pole position, mens tredjepladsen gik til Ferraris Sebastian Vettel.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Romain Grosjean og Esteban Ocon fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Esteban Ocon fik ikke sat en tid under kvalifikationen, men blev senere givet tilladelse af løbsledelsen til at starte i løbet.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
2016